Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner deux Titans :
 Hespéros fils d'Éos, qui personnifie la planète Vénus en tant qu'étoile du soir / Il ne doit pas être confondu avec Éosphoros qui personnifie la planète Vénus en tant qu'étoile du matin.
 Hespéros fils de Japet, père d'Hespéris.